Милин:

 Милин () — населённый пункт в Чехии.
 Милин () — населённый пункт в Ирландии.
 Милин, Исаак Моисеевич (1919—1992) — советский математик.